Гимн Исламской Республики Пакистан — один из официальных государственных символов Исламской Республики Пакистан. Песня написана на языке фарси, и лишь одно слово (kā) приведено на урду, который является одним из двух официальных языков в Пакистане (наряду с английским языком). Автором слов является известный урдуязычный поэт Абу Аль-Асар Хафиз Джаландхари, который написал слова этого гимна в 1952 году. Автором музыки является известный композитор Ахмед Гулам Али Чагла, который написал данную музыку в 1949 году. Гимн был принят 13 августа 1954 года. Правительство Пакистана еще в 1948 году объявило конкурс для гимна страны. До 1954 года в гимне страны не было слов.

Примечания

Ссылки 
 Страница гимна на сайте Министерства информации Пакистана

Государственные символы Пакистана
Пакистан